Odell kan syfta på:

Personer
 Odell Shepard (1884–1967), en amerikansk professor, poet och politiker

Geografi

Storbritannien 

 Odell, Bedfordshire, ort i England,

USA 

 Odell, Illinois, ort, Livingston County, 
 Odell, Nebraska, ort, Gage County, 
 Odell, Oregon, ort, Hood River County, 

Robotskapade USAförgreningar